Folz ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Folz (1921–1994), deutscher Fußballspieler
 Georg Folz (1921–2005), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen
 Hans Folz (1435–1513), deutscher Wundarzt und Meistersinger
 Hans-Ernst Folz (1933–2016), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans-Peter Folz (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Jean-Martin Folz (* 1947), französischer Manager 
 Karl-Heinz Folz (1918–1945), deutscher Fußballspieler
 Richard E. Folz (1922–1973), US-amerikanischer Politiker
 Robert Folz (1910–1996), französischer Historiker
 Roland Folz (* 1964), deutscher Manager
 Sigrid Folz-Steinacker (* 1941), deutsche Unternehmerin und Politikerin (FDP), MdB
 Willibald Folz (1936–2017), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:

 Folds
 Foltz
 Volz